«Совфрахт-Совмортранс» — российская группа компаний. В 2008 и 2009 годах «Совфрахт-Совмортранс» входил в топ-15 рейтинга «Лидеры рынка логистических услуг по годовому обороту», а по итогам 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. также стал победителем в номинации «Национальный интермодальный транспортный оператор».

Основой группы компаний являются АО «Совфрахт» и АО «Совмортранс».

История и деятельность 

Акционерное общество «Совфрахт» было создано 8 марта 1929 года по решению Совета труда и обороны СССР. Совфрахт обладал монопольным правом на фрахтование иностранного и отечественного тоннажа, агентирование судов в портах СССР и за границей.

В 1980-е годы в состав внешнеторгового объединения «Совфрахт» входило более 400 компаний, представительств и филиалов в 38 странах мира. Сам «Совфрахт» был структурным подразделением Министерства морского флота СССР.

В 1989 году «Совфрахт» стал одним из соучредителей экспедиторской компании «Совмортранс».

В 1992 году «Совфрахт» был преобразован в акционерное общество открытого типа (АООТ).

В середине 2000-х годов «Совфрахт-Совмортранс» приобрёл портовый терминал в Санкт-Петербурге на ул. Жукова, в 2007 году в группу компаний вошло ЗАО «Астраханский морской порт». В 2010 году ЗАО «Совмортранс» приобрёл у «Евросиба» терминал «Предпортовый» в Санкт-Петербурге, введённый в эксплуатацию в 2006 году.

В 2014 году на корабле "Сильный" компании "Совфрахт" был доставлен большой груз промышленного стекла с Борского стекольного завода в Европу (Албанию). Также у компании имеется большой опыт в транспортировке полированного стекла в страны Европейского Союза: Польшу, Финляндию и страны Прибалтики

В 2014 году «Совфрахт» стал первой и пока единственной из компаний-перевозчиков, у кого появилась инфраструктура на Новосибирских островах, благодаря чему стало возможным расширение деятельности организации в районе Арктики. Сегодня компания осуществляет перевозку грузов в такие географические точки Крайнего Севера, как Новосибирские острова, Новая земля.

В 2015 году АО «Совмортранс» доставило экспонаты участников из Китая для выставки ИННОПРОМ-2015, получил высокую оценку работы от китайских партнёров.

Компании группы 
 АО «Совфрахт» (создано в 1929 году). Дочерние компании:
 АО «Совфрахт-Приволжск» (г. Саратов, (создано в 2003 году)
 АО «Совфрахт-НН» (г. Нижний Новгород, (создано в 2001 году)
 ООО Управляющая компания «Совфрахт» (создано в 2010 году)
 ООО «Совфрахт-Восток» (ООО, создано в 2014 году)
 АО «Совмортранс» (создано в 1989 году)
 ООО «Совмортранс УУТ» (Минск, создано в 2008 году)
 ООО АБТ «Оптима» (приобретен 51 % в 2011 году)
 ООО «Бостон Континенталь» (создано в 1997 году)

Ранее входившие в группу:
 ЗАО «Астраханский морской порт» (с 2007—2014 год)
 Дочерние компании АО «Совмортранс»:
 ДП «Совмортранс Одесса» (создано в 1993 году)
 ООО «Украинский Универсальный Терминал» (создано в 2005 году)
 ДП «МВ» (Черноморск, создано в 2005 году)
ООО «А2» (создано в 2013 году)

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт издания «Морской бюллетень — Совфрахт»  
 Совфрахт – это фрахт с государственным подходом  

Компании, основанные в 1929 году
Судоходные компании России